

Astronomia 
 M97 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa Gufo

Altro 
 Winchester M97 – fucile a pompa